Statistika Maltese Premier League v sezoně 1911/12.

Přehled 
Hrálo se na 5 týmů a šampionem se stala Floriana FC.

Tabulka

Reference 

Maltese Premier League
Fotbal v Evropě v roce 1911
Fotbal v Evropě v roce 1912